Lliga Vèneta República, partit polític d'Itàlia
 Associació Regional de Renània (del seu nom en alemany LandschaftsVerband Rheinland), associació de municipis de l'estat federat de Renània del Nord-Westfàlia, a Alemanya
 Força de Defensa Territorial Lituana (del seu nom en lituà Lietuvos Vietinė Rinktinė), força armada col·laboracionista durant l'ocupació de Lituània per l'Alemanya nazi
 Las Vegas Raiders, equip de futbol americà de Las Vegas, als Estats Units
 Lyon-Villeurbanne Rhône XIII, club de rugbi a 13 de Villeurbanne, a França
 Relació préstec-valor (del seu nom en anglès Loan-to-Value Ratio), proporció entre un préstec i el valor del bé adquirit amb ell
 Enregistrament de vídeo longitudinal (del seu nom en anglès Longitudinal Video Recording), sistema d'enregistrament de vídeo en cinta magnètica desenvolupat per BASF
 LVR també és el codi ISO 4217 del ruble letó, moneda oficial històrica de Letònia
 Lvr també és l'abreviatura de la lavrentievita, mineral que forma una sèrie amb l'arzakita